Braux, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Braux, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Bogny-sur-Meuse ;
 Braux, commune française de l'Aube ;
 Braux, commune française de la Côte-d'Or ;
 Braux-le-Châtel, commune française de la Haute-Marne ;
 Braux-Sainte-Cohière, commune française de la Marne ;
 Braux-Saint-Remy, commune française de la Marne.

Patronyme 
La famille de Braux est une famille noble française, aujourd'hui éteinte.

 Augustin Braux (1796-1883), homme politique français.

Patronyme français